Ce nom peut désigner :

Codes et annagrammes 
 CYMO, code OACI de l'Aéroport de Moosonee, en Ontario, au Canada

Mythologie 
 Cymo, une des Néréides ;

Toponymie 
 Cymo, une île d'Australie occidentale ;

Zoologie 
 Cymo, un genre de crustacés.